

Persone 
 Arturo Perugini – avvocato e politico italiano
 Carlo Perugini – architetto italiano
 Charles Edward Perugini – pittore inglese
 Giulia Perugini – atleta italiana di categoria master
 Luigi Perugini – calciatore italiano
 Pasquale Perugini – politico italiano
 Salvatore Perugini – rugbista italiano
 Salvatore Perugini – politico italiano
 Stefano Perugini – pilota motociclistico italiano
 Veronica Perugini – regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica italiana

Altro 
 Perugini – abitanti della città di Perugia